Кубок ісландської ліги 2003 — 8-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на дві групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул втретє здобув Акранес.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|1 травня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на rsssf  

2003
2003 у футболі
2003 в Ісландії